ojciec – nazwa podstawowej relacji w rodzinie
 ojciec –  określenie prezbitera lub zakonnika
 Ojciec – film polski z 1967 roku
 Ojciec – film rosyjski z 2004 roku
 Ojciec – film brytyjski z 2020 roku
 Ojciec – singel projektu Waglewski Fisz Emade

Zobacz też 
 ojcowie
 tato
 tata